În fonetică, consoana nazală uvulară este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Pronunție 

 
  
 
 
 
 

Nazală uvulară, Consoană